Исай Яковлевич Хургин (; 1887 — 27 августа 1925) — украинский и советский политический деятель, дипломат, первый директор Amtorg Trading Corporation.

Биография 
Родился в Прилуках в еврейской семье. В 1905 году вступил в партию сионистов-социалистов. В 1911 году окончил физико-математический факультет Киевского университета Св. Владимира.

В 1917—1918 член Центральной Рады Украинской Народной Республики и член её Малой Рады. Заместитель (помощник) министра по еврейским делам. В 1918—1920 годах член партии «Бунд».

С 1920 года член РКП(б). Торговый представитель УССР в Польше. В 1920 полномочный представитель УССР в Польше. В 1923—1924 представитель «Дерутра» (Российско-немецкого транспортного агентства) и Совфракта в США. В 1924—1925 годах первый директор организации «Амторг».

Хургин со своим преемником на посту директора Амторга, Эфраимом Склянским, утонули 27 августа 1925 года в озере Лонг-Лейк в штате Нью-Йорк, катаясь на лодке.

Жена — Ольга Лазаревна Хургина (Шалыт) (1889—1967). Сын — Яков (17 мая 1919 — 6 августа 2005), известный математик.

Жена — Карола Иосифовна Бессехес. Дочь — Маэль, жена литературоведа Ильи Львовича Фейнберга.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Примечания 

Послы Украины в Польше
Амторг
Выпускники физико-математического факультета Киевского университета Св. Владимира
Члены Бунда
Члены Украинской центральной рады
Утонувшие